kura – samica ptaków z rzędu grzebiących, np. bażanta, cietrzewia, głuszca
 Kura – rzeka przepływająca przez Kursk (Rosja)
 Kura – rzeka w Azji, przepływająca przez terytorium Turcji, Gruzji i Azerbejdżanu
 kura domowa (Gallus gallus domesticus) – udomowiona forma kura bankiwa